Алекса́ндр И́горевич Кечеджи (; 4 ноября 1989, Старый Крым, Донецкая область, УССР) — украинский футболист, нападающий. Последний клуб — «Ильичёвец».

Биография

Клубная карьера 
В ДЮФЛ выступал за ДЮФА ВАТ ЭМЗ и СДЮШОР «Космос» (Запорожье). В 2005 году перешёл в мариупольский «Ильичёвец». В Премьер-лиге дебютировал 2 мая 2009 года в матче против одесского «Черноморца» (3:2).

Карьера в сборной 
Сыграл один матч 19 ноября 2004 года за юношескую сборную Украины для игроков до 17 лет против Белоруссии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки ФК «Мариуполь»